Rovine je lahko:
 Rovine, Ivanjica (Srbija)
 Rovine, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)